Gyrocochlea är ett släkte av snäckor. Gyrocochlea ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Gyrocochlea